Меллис (, ) — английская и немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Меллис, Джейкоб (род. 1991) — английский футболист, полузащитник.
 Меллис, Отто (1931—2020) — немецкий актёр.